Bledo puede referirse a:
 El nombre común del género Amaranthus.
 El nombre común de la planta Amaranthus blitoides.
 El nombre común de la planta Amaranthus blitum
 El nombre común de la planta Amaranthus quitensis.
 El nombre común de la planta Amaranthus retroflexus.
 El nombre común de la planta Chenopodium album.
 El nombre común de la planta '''''Chenopodium capitatum.
 Se usa en la expresión "me importa un bledo", que significa que algo o alguien no le importa o le importa poco.